El Torneig d'Eastbourne 2014, oficialment conegut com a AEGON International 2014, és una competició tennística jugada sobre gespa. Fou la sisena edició pel quadre masculí formant part de les sèries 250 de l'ATP, en categoria femenina fou la 39a edició dins els Premier Tournaments de la WTA. Aquesta edició es va celebrar entre el 14 i el 21 de juny de 2014 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

El tennista espanyol Feliciano López va defensar amb èxit el títol aconseguit l'any anterior, i a més, des del 2001 amb Lleyton Hewitt que un tennista no disputava dues finals consecutives sobre gespa abans de Wimbledon. L'estatunidenca Madison Keys va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2014
ATP World Tour 2014
WTA Tour 2014